Прибиль — чешская фамилия. Известные носители:

 Прибиль, Иван Антонович (1782—1866) — российский врач, доктор медицины; действительный статский советник.
 Прибиль, Николай Иванович (ок. 1826—1907) — тайный советник.
 Прибиль, Яков Иванович (1811—1892) — российский врач, доктор медицины; тайный советник.